Ponts puede referirse a: 

 Ponts, municipio español de la provincia de Lérida, en la comunidad autónoma de Cataluña.
 Ponts, comuna francesa en el departamento de Mancha en la región de Baja Normandía.
 Ponts-et-Marais, comuna francesa en el departamento de Sena Marítimo en la región de Alta Normandía.
 La École nationale des ponts et chaussées, escuela de ingeniería civil francesa.